Een verkeersweg:
 A88 (Frankrijk)
 A88 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor Leningrad variant